

Animais

Aves
bicudo-verdadeiro, também chamada de bicudo-grande, bicudo-preto e maquiné
bicudo-do-tabuleiro, também conhecida pelo nome bico-de-veludo.
bicudo-do-norte, também conhceido por bicudinho
bicudo-pimenta, também conhecido por bico-de-pimenta
bicudo-encarnado, também chamada de bicudo-vermelho
bicudinho-do-brejo

Peixes
bicudo
mandi-bicudo

Insetos
bicudo-do-algodoeiro
bicudo-do-coqueiro

Pessoas
Hélio Bicudo, um político brasileiro.

Televisão
Arthur Bicudo, um personagem da série de TV Punky, A Levada da Breca;
Bicudo, um personagem da franquia Woody Woodpecker.
Bicudo o Lobisomem, uma série de desenho animado cujo título original era Fang Face.

Ver também
Bicuda

Desambiguação